﻿Бабаева Айнабат Оразкулиевна (; ) — туркменский государственный деятель.

Дата и место рождения 
Родилась в 1966 году в Ашхабаде.

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1990 году окончила Туркменский государственный институт экономики и управления. По специальности — экономист.

Карьера 
Трудовой путь начала в 1984 году делопроизводителем в Ашхабадском областном комитете Коммунистической партии Туркменистана. После окончания вуза до 1994 года работала специалистом первой категории, ведущим специалистом экономического управления Министерства хлебопродуктов Туркменистана.

В 1994—2002 годы — ведущий специалист, заместитель начальника, начальник отдела непищевой продукции, а затем заместитель начальника отдела координирования товаров, услуг и внутреннего рынка Главного управления товаров народного потребления Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

С 2002 года — начальник швейного отдела Министерства текстильной промышленности Туркменистана.

15.01.2009 — 15.01.2010 — государственный министр-председатель ГАК «Туркменхалы»

15.01.2010 — 02.08.2012 — министр текстильной промышленности Туркменистана

2 августа 2012 года уволена в связи с переходом на другую работу.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Награды и звания 
 Медаль «Watana bolan söygüsi üçin»

Варианты транскрипции отчества 
 Отчество: Оразгулыевна

Ссылки 
 http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=1986 
 https://www.gazeta.ru/politics/2009/01/16_kz_2925359.shtml 
 https://www.hronikatm.com/2012/03/znakomtes-novoe-pravitelstvo/ 
 https://regnum.ru/news/1243150.html
 http://who.ca-news.org/people:8401 
 https://centrasia.org/person2.php?st=1232119888 
 http://www.turkmeninform.com/ru/news/20120804/06252.html 

Члены КПСС
Министры Туркменистана